Виктор Петрович Соколов:
 Соколов, Виктор Петрович (1929—2002) — русский писатель.
 Соколов, Виктор Петрович (род. 1955) — советский, российский хоккеист, тренер.